8. mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju kobiet odbyły się w dniach 23–24 stycznia 1983 roku na lodowisku Thialf w Heerenveen, w Holandii. Zawodniczki startowały na czterech dystansach: 500 m, 1500 m, 3000 m i 5000 m. Do biegu na 5000 m awansowała tylko najlepsza 16 po trzech dystansach. Mistrzynią Europy została reprezentantka NRD Andrea Schöne-Mitscherlich. Ustanowiła również dwa rekordy świata: na 5000 m i w wieloboju.

Uczestnicy 
W zawodach wzięło udział 28 łyżwiarek z 11 krajów. Sklasyfikowane zostało 27.

Wyniki 
 DSQ – zdyskwalifikowana, NC – nie zakwalifikowała się, f – wywróciła się, WR – rekord świata

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na stronie www.SkateResults.com

Mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju
1983 w sportach zimowych
1983 w Holandii
Łyżwiarstwo szybkie w Holandii
Sport w Heerenveen